Giovanni Audiffredi – imprenditore, senatore del regno di Sardegna dal 20 ottobre 1853
 Giovanni Battista Audiffredi – astronomo e bibliotecario domenicano del '700
 Audiffredi – famiglia nobile